

Persone 
 Nikolaj Shin (1928-2006) – pittore uzbeko di origine coreana
 Shin A-lam (1986) – schermitrice sudcoreana
 Shin Bum-chul (1970) – ex calciatore sudcoreano
 Shin Byung-ho (1975) – ex calciatore sudcoreano
 Shin Dong-cheol (1961) – ex calciatore sudcoreano
 Shin Dong-hyuk (1982) – attivista e dissidente nordcoreano
 Shin Ha-kyun (1974) – attore sudcoreano
 Shin Hong-gi (1968) – ex calciatore sudcoreano
 Shin Hwa-yong (1983) – calciatore sudcoreano
 Shin Hye-sun (1989) – attrice sudcoreana
 Shin Hyun-ho (1953) – ex calciatore sudcoreano
 Shin Hyung-min (1986) – calciatore sudcoreano
 Shin Kyung-sook (1963) – scrittrice sudcoreana
 Shin Min-a (1984) – attrice sudcoreana
 Shin Sang-ok (1926-2006) – produttore cinematografico e regista sudcoreano
 Shin Se-kyung (1990) – attrice sudcoreana
 Shin Seung-chan (1994) – giocatrice di badminton sudcoreana
 Shin Sung-rok (1982) – attore sudcoreano
 Shin Tae-yong (1970) – allenatore di calcio ed ex calciatore sudcoreano
 Shin Yeon-ho (1964) – ex calciatore sudcoreano
 Shin Young-rok (1987) – calciatore sudcoreano
 Shin Yung-kyoo (1942) – ex calciatore nordcoreano
 Shin Yung-suk (1986) – pallavolista sudcoreano

Televisione 
 Shin – personaggio del manga e anime Ken il guerriero
 Shin – personaggio del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco

Altro 
 Šīn – tredicesima lettera dell'alfabeto arabo
 Shin – abbreviazione di nomi giapponesi come Shinnosuke e Shinichi da unire ad un suffisso (solitamente "chan")
 Shin – gruppo musicale rock taiwanese
 Shin (vero nome Marcel Gothow) – nome d'arte del batterista dei Cinema Bizarre
 Shin Corporation – azienda thailandese
 Shin Vision – azienda italiana del mercato home video fallita